Centella boninensis är en flockblommig växtart som beskrevs av Takenoshin Nakai och Takasi Tuyama. Centella boninensis ingår i släktet centellor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Centellor
boninensis